Brechbühl ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Brechbühl (* 1939), Schweizer Schriftsteller und Verleger
 Bruno Brechbühl (* 1974), Schweizer Eishockeyspieler
 Erich Brechbühl (* 1977), Schweizer Grafikdesigner und Plakatkünstler
 Fritz Brechbühl (1897–1963), Schweizer Politiker (SP)
 Jakob Brechbühl (* 1952), Schweizer Fußballspieler
 Jürg Brechbühl (* 1956), Schweizer Jurist, Vorsteher Bundesamt für Sozialversicherungen
 Marie Brechbühl (1857–1933), Schweizer Lehrerin und Pädagogin
 Otto Brechbühl (1889–1984), Schweizer Architekt
 Urs Brechbühl (* 1946), Schweizer Biathlet